

Localidades

 Scarborough (North Yorkshire) - a origem dos nomes das outras cidades.

Scarborough (Ontário)

 Scarborough (Maine)
 Scarborough (Virgínia Ocidental)

 Scarborough (Austrália Ocidental)
 Scarborough (Queensland)

 Scarborough (Tobago)

Outros
Scarborough Fair - uma canção tradicional inglesa.

Desambiguações de topônimos